Стокс () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Вільям Стокс (; 1804–1878) — видатний ірландський лікар, професор Дублінського університету.
 Джон Стокс (; 1812–1885) — воєнно-морський офіцер Британського флоту
 Джордж Габрієль Стокс (; 1819–1903) — британський математик і фізик ірландського походження.